Layton ist der Familienname folgender Personen:

 Bentley Layton (* 1941), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Billy Jim Layton (1924–2004), US-amerikanischer Komponist
 Bob Layton (* 1953), US-amerikanischer Comiczeichner
 Caleb R. Layton (1851–1930), US-amerikanischer Politiker
 Donald H. Layton, US-amerikanischer Manager
 Fernando C. Layton (1847–1926), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Layton, 3. Baron Layton (* 1947), britischer Politiker und Peer
 Irving Layton (1912–2006), kanadischer Dichter und Autor
 Jack Layton (1950–2011), kanadischer Politiker und Vorsitzender der Neuen Demokratischen Partei Kanadas
 Lindy Layton (* 1970), britische Sängerin
 Michael Layton, 2. Baron Layton (1912–1989), britischer Politiker und Internationalist
 Nelson G. Layton (1852–1925), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 R. T. Layton (1884–1941), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Robert G. Layton (1923–2019), deutscher Manager
 Robert Layton (1925–2002), kanadischer Politiker
 Walter Layton, 1. Baron Layton (1884–1966), britischer Zeitungsverleger und Nationalökonom

Layton ist der Name von

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Layton (Florida), Stadt im Monroe County, Florida
 Layton (Illinois), Ort im Schuyler County, Illinois
 Layton (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Fountain County, Indiana
 Layton (Kansas), Ort im Chautauqua County, Kansas
 Layton (New Jersey), gemeindefreies Gebiet im Sussex County, New Jersey
 Layton (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Fayette County, Pennsylvania
 Layton (Utah), Stadt im Davis County, Utah
 Layton (Virginia), Ort im Essex County, Virginia
 Layton Township (Iowa)
 Layton Township (North Dakota)
 eine Ortschaft in Kalifornien, siehe Laytonville.

im Vereinigten Königreich:
 Layton (Blackpool), einem Stadtteil von Blackpool

Siehe auch:
 East Layton (Utah)
 Professor Layton, Videospielreihe
 Leighton